Arany Sas díj, orosz filmes díj
 Arany Sas fogadó, több fogadó neve a korabeli Pest-Budán
 Arany Sas Patikamúzeum, az első budai gyógyszertár
 Arany Sas Gyógyszertár, a pécsi Széchenyi téren található gyógyszertár